Була́хова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Булахова, Анастасия Фёдоровна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Булахова, Анисья Александровна (1831/1832—1920) — оперная певица.
 Булахова, Евгения Петровна (более известна как Збруева; 1867/1868—1936) — русская оперная певица (контральто), Заслуженная артистка Республики (1922).